Конрад Герман Генрих Крист ( или , 12 декабря 1833 — 23 ноября 1933) — швейцарский ботаник.

Биография 
Конрад Герман Генрих Крист родился в Базеле 12 декабря 1833 года.

Крист был почётным членом и членом-корреспондентом более 20 научных обществ в Швейцарии и Европе. В течение 80 лет Герман опубликовал более 300 работ по географии растений, систематике и истории ботаники. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Конрад Герман Генрих Христ умер в Риэне 23 ноября 1933 года.

Научная деятельность 
Герман Крист специализировался на папоротниковидных, окаменелостях и на семенных растениях.

Избранные научные работы 
 Das Pflanzenleben der Schweiz, 1879.
 Die Farnkräuter der Erde, 1897.
 Die Farnkräuter der Schweiz, 1900, 2. 1982.
 Geographie der Farne, 1910.

Почести 
Род растений Christella H.Lév. (1915) семейства Thelypteridaceae был назван в его честь.

Примечания

Литература 
 Luc Lienhard: Christ, Hermann. Im Historischen Lexikon der Schweiz. No 2, 2003.
 Bericht der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Bd. 2, 1933, S. 2.
 Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, 1817—1977, 1934, S. 493—511, mit Werkverzeichnis.
 Alfred Becherer: «Erinnerungen an die Basler Botaniker Hermann Christ, Emil Steiger und Eduard Thommen». In: Bauhinia 5/3, 1975, S. 161—171.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Hermann Christ
 Virtual International Authority File: Hermann Christ
 Historischen Lexikon der Schweiz: Hermann Christ

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швейцарии
Ботаники XIX века
Ботаники XX века
Почётные доктора Базельского университета
Почётные доктора Женевского университета
Выпускники Базельского университета